Message Passing Interface – standard przesyłania komunikatów pomiędzy procesami programów równoległych
 Max Planck Institute – niemiecka instytucja naukowo-badawcza
 Multi Point Injection – wielopunktowy wtrysk paliwa
 Meeting Professionals International – stowarzyszenie zrzeszające profesjonalnych organizatorów imprez i spotkań biznesowych
 Magnetic particle imaging – technika diagnostyczna polegająca na obrazowaniu rozkładu przestrzennego cząstek magnetycznych